Bratz è un franchise di giocattoli.

Cinema e televisione 
 Bratz – serie animata tratta dall'omonimo franchise
 Bratz: Le star della moda – film d'animazione del 2004 diretto da Nick Rijgersberg e tratto dall'omonimo franchise
 Bratz: Rock Angelz – film d'animazione del 2005 diretto da Douglas Carrigan e tratto dall'omonimo franchise
 Bratz – film del 2007 diretto da Sean McNamara e tratto dall'omonimo franchise

Persone 
 Jens-Halvard Bratz – politico norvegese
 Mike Bratz – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense

Pagine correlate 
 Braz